«400-летие народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского» — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых народному ополчения 1612 года.

Второе народное (нижегородское) ополчение, второе земское ополчение — возникшее в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами. Продолжало активно формироваться во время пути из Нижнего Новгорода в Москву, в основном в Ярославле в апреле — июле 1612 года. Состояло из отрядов горожан, крестьян центральных и северных районов России, нерусских народностей Поволжья. Руководители — Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В августе 1612 года с частью сил, оставшихся под Москвой от Первого ополчения, разбило польскую армию под Москвой, а в октябре 1612 года — полностью освободило столицу.

История выпуска 
В данной серии всего три монеты. Все они относятся к памятным монетам из драгоценных металлов, в данном случае — из серебра. Все монеты отчеканены в январе 2012 года в честь годовщины второго новгородского ополчения.
 Монета из серебра 925-й пробы номиналом 3 рубля тиражом 5 000 штук.
 Монета из серебра 925-й пробы номиналом 25 рублей тиражом 1 000 штук.
 Монета из серебра 925-й пробы номиналом 100 рублей тиражом 500 штук.

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Примечания

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России